Giovanni Mazzucato (1787-1814) - botanico italiano
 Giovanni Mazzucato (1889–1968) - imprenditore e dirigente sportivo italiano